Натуральне число 996
 996 рік до нашої ери
 996 рік нашої ери